Lattermann je prezime sljedećih osoba:

 Christoph von Lattermann (1753. – 1835.), austrijski feldmaršal
 Gottfried Lattermann (1879. – 1950.), rudogorski kovač i pjesnik
 Heinrich Lattermann (1882. – 1914.), njemački epigrafičar
 Heinrich Ludwig Lattermann (1776. – 1839.), njemački poduzetnik i političar
 Hermann Lattermann (1809. – 1867.), njemački poduzetnik i političar
 Jenny Lattermann (1929. – 1993.), austrijska glumica

Vidi:
 Latermann